Kättilstorp kan syfta på:

Kättilstorp, Nybro kommun – en by i Nybro kommun
Kättilstorp, Falköpings kommun – en tätort i Falköpings kommun
Kättilstorp, Jönköping - en stadsdel i Jönköping, Jönköpings kommun